Jones kan syfta på:

Personer
 Jones Kusi-Asare (född 1980), en svensk fotbollsspelare
 Jones – ett efternamn och personer med namnet
 Jones (auktor) – flera auktorer

Geografi

Antarktis 

 Jones (strömfåra), 
 Jones (udde),

Filippinerna 

 Jones (Isabela), Cagayandalen, Province of Isabela, 
 Jones (kommunhuvudort), Cagayandalen, Province of Isabela, 
 Municipality of Banton, kommun, MIMAROPA, Province of Romblon,

USA 

 Jones, Oklahoma, ort, Oklahoma County, 
 Jones (gruva i USA, New Mexico), Doña Ana County, 
 Jones (gruva i USA, Wyoming), Crook County,

Se även
 Jones County
 Mount Jones

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar